Boogie kan betyde flere ting, blandt andet:
Boogie (Genre) – en musikgenre
Boogie-woogie – en musiktype
Boogie (videospil) – et spil til Wii-konsollet
Boogie (tv-program) – et ungdomsprogram på Danmarks Radio DR1
Boogie (hjulophæng) – en type hjulophæng med fælles affjedring for flere aksler, se også bogie herunder
Boogie Nights – en film fra 1997

Alternative stavemåder:
Bogie – jernbaneudtryk for undervogn til tog eller togvogn monteret på vognen med drejeled
Blæs Bukki – et af kunstnernavnene for multikunstneren Lasse Bavngaard

Se også
 Boggie (flertydig)